Biografies:
 Charlie Villanueva, jugador de bàsquet dominicà-nord-americà
 Jaume Villanueva i Astengo (Xàtiva, 1756 - Londres, 1824), frare dominic, teòleg i erudit
 Joaquim Llorenç Villanueva i Astengo (Xàtiva, 1757 -Londres, 1837), polític i sacerdot valencià 
 Justo Villanueva Gómez (Corcubión, 1893 - Madrid, 1952), advocat i polític gallec
 Tomàs de Villanueva Cortés Cortés (Palma, 1950), dirigent agrari 
 Tomás de Villanueva o Sant Tomás de Villanueva (Fuenllana, 1488 - València, 1555), predicador, escriptor ascètic i religiós agustí espanyol
 Francisco Villanueva Medina (Marcilla, 1965), futbolista i entrenador navarrès que jugava de porter
 Cristina Villanueva Ramos (Barcelona, 1976), periodista i presentadora catalana
 Roberto Solozábal Villanueva (Madrid, 1969), futbolista espanyol
 Organitzacions: EyD Villanueva, entitat esportiva de Vilanova i la Geltrú dedicada a la pràctica de l'hoquei patins
 Municipis: 
 Villanueva del Aceral, municipi de la província d'Àvila (Castella la Manxa)
 Villanueva de Aezkoa
 Villanueva de Alcardete
 Villanueva de Alcorón
 Villanueva de Algaidas
 Villanueva de Argaño
 Villanueva de Argecilla
 Villanueva del Ariscal
 Villanueva del Arzobispo
 Villanueva de Ávila
 Villanueva de Azoague
 Villanueva de Bogas
 Villanueva de los Caballeros
 Villanueva de Cameros
 Villanueva de Campeán
 Villanueva del Campillo
 Villanueva del Campo
 Villanueva de la Cañada
 Villanueva de Carazo
 Villanueva de los Castillejos
 Villanueva del Castillo
 Villanueva del Conde
 Villanueva de la Condesa
 Villanueva de Córdoba
 Villanueva de las Cruces
 Villanueva de Duero
 Villanueva del Duque
 Villanueva del Fresno
 Villanueva de la Fuente, municipi de la província de Ciudad Real (Castella la Manxa)
 Villanueva de Gállego
 Villanueva de Gómez
 Villanueva de Gormaz
 Villanueva de Guadamejud
 Villanueva de Gumiel
 Villanueva de Huerva
 Villanueva de los Infantes, municipi de la província de Ciudad Real (Castella la Manxa)
 Villanueva de los Infantes (Valladolid)
 Villanueva de la Jara
 Villanueva de Jiloca
 Villanueva de las Manzanas
 Villanueva Mesía
 Villanueva de la Nía
 Vilanova d'Ozcos (Villanueva de Oscos en castellà)
 Villanueva del Pardillo
 Villanueva de Perales
 Villanueva de las Peras
 Villanueva del Rebollar
 Villanueva del Rebollar de la Sierra
 Villanueva de la Reina
 Villanueva del Río y Minas
 Villanueva del Rey
 Villanueva del Río Segura
 Villanueva del Rosario
 Villanueva de la Sierra
 Villanueva de San Carlos
 Villanueva de San Juan
 Villanueva de San Mancio
 Villanueva de la Serena
 Villanueva de Sigena
 Villanueva de Tapia
 Villanueva del Trabuco
 Villanueva de Teba
 Villanueva de la Torre
 Villanueva de las Torres
 Villanueva de la Vera
 Villanueva de Viver